Die Bezeichnung Tag der Republik tragen bzw. trugen folgende Nationalfeiertage:

 26. Januar in Indien, siehe Tag der Republik (Indien)
 23. Februar in Guyana
 24. Februar in Estland
 23. März in Pakistan
 24. April in Gambia
 27. April in Sierra Leone
 28. Mai in Aserbaidschan
 28. Mai in Armenien
 31. Mai in Südafrika (1961–1994)
 2. Juni in Italien, siehe Festa della Repubblica
 1. Juli in Ghana
 3. Juli in Belarus
 25. Juli in Tunesien
 9. September in Nordkorea
 24. September in Trinidad und Tobago
 5. Oktober in Portugal
 7. Oktober in der DDR (1949–1989), siehe Tag der Republik (DDR)
 24. Oktober in Rhodesien (1970–1979)
 25. Oktober in Kasachstan
 29. Oktober in der Türkei, siehe Tag der Republik (Türkei)
 15. November in Brasilien
 29. November in Jugoslawien (1945–1990)
 11. Dezember in Burkina Faso
 13. Dezember in Malta
 18. Dezember in Niger

Republik